Niestandaryzowane nazwy miejscowości w Polsce
 Witów-Parcele – przysiółek wsi Witów w woj. łódzkim w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Witów-Parcele – część wsi Witów w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Piątek